Hide and Seek (nascondino in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Hide and Seek – cortometraggio del 1913 diretto da Mack Sennett
Hide and Seek – film del 1964 diretto da Cy Endfield
Hide and Seek – film del 1972 diretto da David Eady
Hide and Seek – film del 1997 diretto da David Stephens
Hide & Seek – film del 2014 diretto da Joanna Coates
Hide and Seek – serie televisiva ucraina del 2019

Letteratura 
 Hide and Seek – romanzo di Wilkie Collins del 1854
 Hide and Seek – romanzo di Dennis Potter del 1973
 Hide and Seek – romanzo di Ian Rankin del 1991

Musica 
 Hide and Seek – singolo di Howard Jones del 1984, dall'album Human's Lib
 Hide and Seek – album dei Plastic Tree del 1997
 Hide and Seek – album di Michael Mantler del 2000
 Hide and Seek – singolo di Imogen Heap del 2005, dall'album Speak for Yourself
 Hide and Seek – album dei The Birthday Massacre del 2012
 Hide & Seek – singolo di Stormzy del 2022